A Grand Confort az alábbi két kocsitípust jelentheti:
 voiture Grand Confort - a Francia Államvasutak személykocsija
 voiture Gran Confort - az Olasz Államvasutak személykocsija